D-Wagen steht für:

 D-Wagen, U-Bahn-Fahrzeuge der Berliner BVG-Baureihe D
 D-Wagen, Wagen eines ehemaligen Automobilherstellers, siehe Deutsche Industriewerke #D-Wagen
 D-Wagen, umgangssprachlicher Name der Wiener Straßenbahnlinie D, siehe dazu Straßenbahn Wien #Liniennetz